

Rússia 
 Petróvskoie (Krasnodar), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Petróvskoie (Izmàlkovo), població de la província de Lípetsk, a Rússia
 Petróvskoie (Terbuní), població de la província de Lípetsk, a Rússia

Ucraïna 
 Petròvo-Krasnossíllia, ciutat de la província de Lugansk, a Ucraïna